El Torneig de Gdynia 2021, oficialment conegut com a BNP Paribas Poland Open 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 250 de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de juliol de 2021 a l'Arka Tennis Club de Gdynia, Polònia.

La tennista belga Maryna Zanevska va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

WTA Tour 2021
Competicions tennístiques a Polònia
Gdynia